Cañete de las Torres kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cañete de las Torres (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Cañete de las Torres (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar